De 31e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2008 in de Russische hoofdstad Moskou. Het toernooi werd gewonnen door het Russische NL Primorye Wladiwostok.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

3e plek

Finale

Winnaar 

2008
Badminton in 2008
Europees kampioenschap in Rusland
Sportevenement in Moskou